Le terme anglais  (les cinq grands) peut désigner :

Culture 
 En musique, les Big Five sont les cinq plus grands orchestres classiques des États-Unis : l'orchestre philharmonique de New York (1842), les orchestres symphoniques de Boston (1881), de Chicago (1891), ainsi que les orchestres de Philadelphie (1900) et de Cleveland (1918).
 Au cinéma, Big Five désigne les cinq plus gros studios de production.
 Désigne lors des récompenses de cinéma, notamment aux Oscars, les films nommés et lauréats des statuettes les plus prestigieuses : film, réalisateur, acteur, actrice et scénario. 
 Au Concours Eurovision de la chanson, désigne depuis 2011, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. Ces pays sont directement qualifiés pour la grande finale du concours car ce sont les plus gros contributeurs de l'Union européenne de radio-télévision.
 Ces mêmes cinq pays sont appelés Big Five dans le cadre des compétitions de football européennes. De par la taille de leur masse de supporters, ils bénéficient d'un nombre de clubs automatiquement qualifiés sans barrages.

Entreprises 
 Les Big Five d'Internet, ou encore The Five, les cinq entreprises les plus influentes du monde numérique, appelées aussi : GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Leur puissance tend à être contestée par les Natu (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) ; voir aussi BATX.

Autres 
 Les cinq espèces formant les principales cibles des chasseurs dans les safaris africains au cours du  : le lion, le léopard, l'éléphant, le rhinocéros et le buffle africain (Syncerus caffer).
 Jusqu'en 2002, le terme désignait aussi les cinq plus gros cabinets d'audit : les Big Four, plus la firme Arthur Andersen, qui a disparu à la suite de l'affaire Enron. En 2009, les principaux cabinets de conseil .
 En psychologie, big five désigne un modèle de description de la personnalité en cinq facteurs.
 Big Five (banques), Canada

Notes et références

Voir aussi 
 Big5
 

 Big Three